Ностепек има више значења:

 Ностепек (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ностепек (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику